Кларк може да се отнася за:

 Личности
 Артър Кларк (1917 – 2008), британски писател
 Джеймс Франклин Кларк-младши (1906 – 1982), американски историк
 Джеймс Франклин Кларк-старши (1832 – 1916), американски духовник
 Джим Кларк (1936 – 1968), шотландски автомобилен състезател
 Мелинда Кларк (р. 1969), американска актриса
 Уилям Кларк, американски духовник, работил през голяма част от живота си в България

 Селища в САЩ
 Кларк (Ню Джърси)
 Кларк (Южна Дакота)

 Окръзи в САЩ
 Кларк (окръг, Арканзас)
 Кларк (окръг, Айдахо)
 Кларк (окръг, Джорджия)
 Кларк (окръг, Илинойс)
 Кларк (окръг, Индиана)
 Кларк (окръг, Канзас)
 Кларк (окръг, Кентъки)
 Кларк (окръг, Мисури)
 Кларк (окръг, Невада)
 Кларк (окръг, Ню Джърси)
 Кларк (окръг, Охайо)
 Кларк (окръг, Южна Дакота)
 Кларк (окръг, Вашингтон)
 Кларк (окръг, Уисконсин)

 Планински вериги
 Кларк (планинска верига, Канада)
 Кларк (планинска верига, Австралия)
 Кларк (планинска верига, Калифорния)